Finlands landslag i innebandy kan betyda:

Finlands damlandslag i innebandy
Finlands herrlandslag i innebandy